Цепь — конструкция, состоящая из одинаковых звеньев (в изначальном значении — металлических колец), соединённых последовательно. Также может означать:

Техника 
 Роликовая цепь — составная часть цепной передачи.
 Электрическая цепь — часть электрической схемы с какой-либо функциональностью, например, цепь питания.
 Цепи противоскольжения — средство повышения проходимости автомобилей и других колёсных транспортных средств.

Математика 
 Цепь в теории порядков — линейно упорядоченное подмножество частичного порядка.
 Цепь в алгебраической топологии — формальная линейная комбинация симплексов.
 Цепь в теории графов — маршрут, все рёбра которого различны.
 Цепь Маркова — последовательность случайных событий, вероятность наступления каждого из которых зависит только от состояния предыдущего.
 Цепная линия — линия, форму которой принимает гибкая однородная нерастяжимая цепь с закреплёнными концами в однородном гравитационном поле.

География 
 Горная цепь — то же, что и горный хребет.
 Цепь островов — вытянутый архипелаг.

Другое 

 Пищевая цепь — какая-либо группа видов живых организмов, связанных друг с другом отношениями «пища — потребитель».
 Пешечная цепь — пешки одного цвета, расположенные по диагонали и защищающие друг друга.
 Стрелковая цепь — боевое построение стрелковых или спешенных мотострелковых подразделений.
 Живая цепь — большое количество людей, держащихся за руки, или находящихся недалеко друг от друга на равных расстояниях.
  — нагрудное ювелирное изделие, знак власти или рыцарского ордена.
 Цепочка